For His Sake – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Reliance Film Company
For His Sake – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Rex Motion Picture Company
For His Sake – film del 1922 diretto da John S. Lawrence